O’Shea () es la forma anglicada del patronímico irlandés Ó Séaghdha u Ó Sé.

Es el apellido de:
 Alea O'Shea (n. 2000), actriz australiana;
 Covadonga O'Shea (n. 1938), periodista, escritora y empresaria española;
 Glenn O'Shea (n. 1989), ciclista australiano;
 James O'Shea (n. 1988), futbolista irlandés;
 John O'Shea (n. 1981), futbolista irlandés;
 Kevin O'Shea (1925-2003), baloncestista estadounidense;
 Paloma O'Shea (n. 1936), pianista y mecenas española, I marquesa de O'Shea y hermana de Covadonga;
 Pat O'Shea (1931-2007), escritora irlandesa;
 Teresa Mary «Tessie» O'Shea (1913-1995), artista y actriz galesa;
 William Francis O'Shea (1884-1945), obispo católico estadounidense.